Plaats in Indonesië
 Seling (Tabir), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Seling (Karangsambung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java